Ainsworth kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ainsworth (Iowa)
Ainsworth (Nebraska)

En ook naar:
Thomas Ainsworth, industrieel
William Harrison Ainsworth, 19e-eeuws Engels schrijver